

Persone 
 Richard Lewis – tenore, direttore d'orchestra e insegnante britannico
 Richard Lewis – tennista britannico
 Richard Lewis – attore e comico statunitense
 Richard Lewis – produttore statunitense